Макло́вич ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маклович, Ален (более известен под псевдонимом A-Trak; род. 1982) — диджей и музыкант из Монреаля (Канада). 
 Маклович, Роберт (род. 1963) — польский повар и кулинарный журналист.
 Маклович, Дэвид (род. 1978) — музыкант из Монреаля (Канада).